Бел ( [-{Bēlos}-] — Белос,  — Белус) је име неколицине источних владара из грчких митова.

Митологија 
 Бел - египатски краљ, који је имао два сина, Египта и Данаја.
 Бел - тирски краљ, отац Дидоне, прве краљице Картагине.
 Бел - асирски краљ, који је према предању основао град Вавилон.
 Бел (Вавилонија)

О Белу 
Египатски и фенички митови не помињу краља под именом Бел, нити било коју појединост која би се односила на неке догађаје везане уз име Бел. Као што се не помиње име Бел у египатским и феничким митовима, тако се то име не јавља ни у асирским и вавилонским митовима, тако да се са краљевима са именом Бел срећемо само у грчкој митологији.

Реч „бел“ или „бал“, од које је изведено име Бел, потиче од семитске речи која означава титулу господара, односно господ, и оно се најчешће јавља уз име Мардука, највишег вавилонског бога, кога су Грци стављали уз име свог највишег бога Зевс.

Референце

Литература 
 

Краљеви у грчкој митологији
Посејдонова дјеца